Tanguy kan syfta på:
 François Tanguy (1958), en fransk teaterregissör
 Henri Rol-Tanguy (1908-2002), en fransk kommunist och ledare för den franska motståndsrörelsen under andra världskriget
 Julien François Tanguy (1825–1894), "Père Tanguy", tillverkare av färger och annan materiel (samt finansiär) åt Vincent van Gogh och som avporträtterades av denne 1887. Se Porträtt av Père Tanguy.
 Pierre Tanguy, huvudpersonen Erik Pontis kamrat på internatskolan Stjärnsberg i Jan Guillous roman Ondskan
 Yves Tanguy (1900-1955), en franskfödd amerikansk surrealistisk målare